Нуи () — атолл и один из девяти административных округов Тувалу.

География 
Состоит из 21 островка (моту): Фенуа-Тапу (крупнейший, 1,38 км²), Меанг, Мотупуакака, Пакантоу, Пилиаиеве, Понгалеи, Талалолаэ, Токиниваэ, Унимаи и других 12 более мелких моту.

История 
Согласно местным легендам предки жителей Нуи приплыли с островов Гилберта. Европейским первооткрывателем острова стал испанский путешественник Альваро Менданья де Нейра, который назвал атолл Островом Иисуса () в 1568 году.

Население 
В 2002 году численность населения Нуи составляла 548 человек. Жители атолла разговаривают на языках кирибати, официальном языке Республики Кирибати, и тувалу, официальном языке Тувалу.

Примечания

Ссылки 
 История острова  
 Информация на сайте Oceandots.com  

Острова Тувалу
Административное деление Тувалу